Joel, historiador romà d'Orient que va viure a finals del .
 Profeta Joel.
 Joel Joan i Juvé, actor, guionista i director català.
 Joel Madden, cantant del grup Good Charlotte.
 Joel Coen, director de cinema estatunidenc, germà de Ethan Coen.
 Joel Asaph Allen, un zoòleg i ornitòleg estatunidenc -.